Superligaen (2018/2019) – 107. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Danii. Tytułu nie obroniła drużyna . Nowym mistrzem Danii, po raz trzynasty w historii został zespół .

Drużyny

Runda zasadnicza

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Runda finałowa 
Punkty i bramki zostały przeniesione z rundy zasadniczej.

Grupa mistrzowska

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Grupa spadkowa

Grupa A

Grupa B

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki 

|{|
|

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

|-
|colspan=5 align="center"| Grupa B
|}
|}

Faza play-off

Baraże o udział w rozgrywkach UEFA

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Baraże o utrzymanie 
Baraże o utrzymanie zostały nieco uproszczone w porównaniu z poprzednimi sezonami poprzez usunięcie wcześniejszej pierwszej rundy.

Drabinka 

Zwycięzcy meczów numer 1, 3 i 4 zagrają w następnym sezonie Superligaen.

Pierwsza runda 

 wygrał w dwumeczu 2–1 i zapewnił sobie utrzymanie w Superligaen.  zmierzy się w trzeciej rundzie baraży o utrzymanie z .

 wygrał w dwumeczu 2–1 i zapewnił sobie udział w trzeciej rundzie baraży o utrzymanie, w której zmierzy się z .  spadł do 1. division.

Druga runda 

 wygrał w dwumeczu 4–3 i awansował do Superligaen.  spadł do 1. division.

 wygrał w dwumeczu 3–0 i utrzymał się w Superligaen.  pozostał w 1. division.

Statystyki

Najlepsi strzelcy 

Opracowano na podstawie: DBU.dk.
Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2019.

Hat-tricki

Czyste konta 

Opracowano na podstawie: Transfermarkt.
Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2019.

Nagrody

Piłkarz miesiąca

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w Danii
2019 w Danii